Куарт-де-Поблет (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Оэсте.

Известен победой в октябре 1094 года Сида над маврами под командованием Мухаммада ибн Ташуфина, брата емира Йусуфа, победившего христиан при Заллаке.

Население

Примечания

Ссылки 
 QuartdePoblet.es
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 
 Metrobús
 

Муниципалитеты Валенсии